Cette page contient les pages d'homonymie de Amycus et Amycos.

Prénom 
Amycus est un prénom.

mythologie grecque 
Amycus ou Amycos (en grec ancien ) est un nom masculin qui peut désigner :
 Amycos, un fils de Poseidon ;
 Amycos, un centaure ;
 Amycos, le père de Mézence.

Autres 
Amycos peut désigner :
 (55576) Amycos, un astéroïde.

Amycus peut désigner :
 Amycus, un genre d'araignée ;
 Amycus, une ville du Bosphore.